Center Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Center Street Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 07001027
 Center Street Historic District (Ohio), NRHP-Nr. 76001362